Freiburghaus steht für:
 Freiburghaus, Weiler in der Schweizer Gemeinde Neuenegg

Freiburghaus ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Freiburghaus (1910–1974), Schweizer Skilangläufer
 Chrigu Freiburghaus (* 1968; eigentlich Christian Freiburghaus), Schweizer Musiker
 Erwin Freiburghaus (1914–1991), Schweizer Politiker (BGB/SVP)
 Jakob Freiburghaus (1854–1927), Schweizer Politiker und Landwirt
 Paul Freiburghaus (1932–2017), Schweizer Maler
 Peter Freiburghaus (Statthalter) (?–1653), Schweizer Statthalter
 Peter Freiburghaus (1947–2022), Schweizer Schauspieler, Regisseur und Komiker